Згловёнчка () может означать:
 Згловёнчка — река в Польше, протекающая по Куявско-Поморскому воеводству
 Згловёнчка — деревня в Польше, в Куявско-Поморском воеводстве